USA Women’s Sevens 2019 – siódma edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju USA Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 5–6 października 2019 roku na Infinity Park w Glendale będąc pierwszym turniejem sezonu 2019/2020.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Infinity Park zawody były pierwszym turniejem sezonu 2019/2020 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Japonii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby pod koniec sierpnia 2019 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Francja i Nowa Zelandia, niepokonane były także Australia i Kanada. W fazie pucharowej Amerykanki pokonały kolejno Kanadę, Nową Zelandię i Australię wygrywając tym samym – jako trzeci zespół w historii cyklu – dwa turnieje z rzędu. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Ilona Maher. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Australijka Emma Tonegato (45), zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała jej rodaczka, Charlotte Caslick.

Wejściówka na jeden dzień kosztowała 10/15 USD, zaś dwudniowa 20 USD, bilety dziecięce wyceniono natomiast na 5 USD dziennie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2019/2020)
USA Women’s Sevens
2019 w Stanach Zjednoczonych